Az izochor kifejezés utalhat:

 a termodinamikában állandó térfogatú vagy izochor állapotváltozásra;
 izochor: a genetikában a DNS nagyjából homogén GC-arányú régióira.